Чуклин — русская фамилия. Известные носители:
 Чуклин, Алексей (род. 1985) — российский автогонщик.
 Чуклин, Сергей Григорьевич (1909—1974) учёный, доктор технических наук, профессор.